Aciculites är ett släkte av svampdjur. Aciculites ingår i familjen Scleritodermidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Aciculites